Grækenlands Super League 2009-10var den 4. udgave af den græske Super League i fodbold, siden turneringen blev etableret. 

Panathinaikos F.C. vandt deres 20. græske mesterskab.

Tabel

Slutspil

Målscorer
Pr. 18. april, 2010; Kilde: Galanis Sports Data  

23 mål
  Djibril Cissé (Panathinaikos)

11 mål
  Giorgos Barkoglou (Levadiakos)
  Victoraş Iacob (Iraklis)
  Javier Cámpora (Aris)

10 mål
  Benjamin Onwuachi (Kavala)
  Danijel Cesarec (Asteras Tripolis)

9 mål
  Kostas Mitroglou (Olympiakos)

8 mål
  Ilias Anastasakos (Atromitos)
  Emanuel Perrone (Atromitos)
  Boško Balaban (Panionios)
  Ismael Blanco (AEK)
  Ignacio Scocco (AEK)
  Kostas Katsouranis (Panathinaikos)

Fodboldsæson 2009-10
Super League 2009-10